Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Amra Sadiković e Ana Vrljić che hanno battuto in finale Margarita Gasparjan e Ol'ga Savčuk 5-7, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

 Séverine Beltrame /  Julija Bejhel'zymer (semifinali)
 Magda Linette /  Katarzyna Piter (quarti di finale)

 Amra Sadiković /  Ana Vrljić (Campionesse)
 Margarita Gasparjan /  Ol'ga Savčuk (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2013